Wellenstein bezeichnet:

 Wellenstein, einen Ort in Luxemburg
 eine Parzelle in Vorarlberg, Lochau, mit dem hiernach Ansitz Wellenstein

Wellenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Wellenstein (1906–1997), deutscher Forstwissenschaftler, Zoologe und Entomologe
 Petra Wellenstein (* 1961), deutsche Kostümbildnerin, -Supervisor und Fundusinhaberin
 Walter Wellenstein (1898–1970), deutscher Maler, Zeichner und Illustrator

Siehe auch:
 Wellstein
 Wellensteinhöhle, ein Naturdenkmal in der Parzelle Wellenstein in der Gemeinde Lochau in Vorarlberg, Österreich
 Wellensteyn, Unternehmen aus Norderstedt (Schleswig-Holstein)